Bernard Morin peut désigner :
 Bernard Morin (1931-2018), un mathématicien français ;
 Bernard Morin, un kayakiste français.